Dentro pode ser:

 Televisão
 Dentro (série de televisão) - série de televisão portuguesa.

 Lugares
 Lagoa de Dentro - município no estado da Paraíba (Brasil).
 Engenho de Dentro
 Selvazzano Dentro - uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Pádua, com cerca de 19.175 habitantes.
 Conceição do Mato Dentro - um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
 Costa de Dentro - um bairro da cidade brasileira de Florianópolis.
 Itambé do Mato Dentro - um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
 Curral de Dentro - um município brasil eiro do estado de Minas Gerais.
 Cacimba de Dentro - um município brasileiro do estado da Paraíba.
 Estação Engenho de Dentro - uma estação de trem do Rio de Janeiro.
 Lagoa de Dentro (lagoa) -uma parte "interna" da Lagoa da Conceição, ao sul-sudoeste da ponte e da freguesia.
 Praia de Dentro - uma praia localizada no bairro da Urca na Zona Sul do Rio de Janeiro
 Microrregião de Conceição do Mato Dentro - uma das microrregiões do estado brasil eiro de Minas Gerais
 Ilha dos Araújos de Dentro - ilha situada no litoral sul brasileiro, ao norte do Estado de Santa Catarina.

 Arte e Cultura
 Trancado por Dentro - um curta-metragem com Luciana Vendramini, Marcos Palmeira, Fernanda Montenegro e Paulo Gracindo.
 Engenho de Dentro (canção) - uma canção composta pelo cantor e compositor brasileiro Jorge Ben Jor.
 Verde por Fora, Vermelho por Dentro - um filme português de longa metragem, de Ricardo Costa.
 Por Dentro da Bola - um programa esportivo brasil eiro apresentado por José Luiz Datena na Rede Bandeirantes.
 Engenho de Dentro Atlético Clube - um clube esportivo brasileiro, situado no bairro homônimo da cidade do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Lagoa de Dentro

Desambiguação